Azzouz () est un prénom arabe populaire, diminutif d'Aziz signifiant « aimé », « précieux », « rare » et « honoré ».

Prénom

Patronyme 

 Amel Azzouz (1963-), une femme politique tunisienne
 Mekki Ben Azzouz (1956-), un journaliste et homme politique tunisien
 Mohamed Azzouz (1920-), un footballeur français
 Nawell Azzouz (1978-), chanteuse française.
 Samir Azzouz (1986-), un terroriste néerlandais
 Yassine Azzouz (1984-), un acteur français

Toponymie

Algérie 
 Daïra de Ben Azzouz, une daïra de la wilaya de Skikda
 Ben Azzouz, commune de la wilaya de Skikda
 Bordj Ben Azzouz, commune de la wilaya de Biskra

Maroc 
 , une commune de la province de Sidi Kacem

Références 

Homonymie de prénom
Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin